El Puig de Llunes és una muntanya de 459,5 metres del límit dels termes comunals dels Banys d'Arles i Palaldà i de Reiners, tots dos a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord). Es troba a prop de l'extrem meridional del terme, damunt del termenal entre els Banys d'Arles i Palaldà i Reiners, a ponent del Mas Puig de Llunes.

Referències 

Muntanyes dels Banys d'Arles i Palaldà
Muntanyes de Reiners